

Sigle 
 International protection – in elettrotecnica, IPX è il grado di protezione delle apparecchiature elettriche dal contatto con l'acqua

Informatica 
 Internetwork Packet Exchange, Protocollo di rete al livello network